Hoyos heißen folgende geographische Objekte:
 Hoyos (Cáceres),  Gemeinde in der Region Extremadura, Spanien 
Baulichkeiten:
 Schloss Horn (Niederösterreich)
 Schloss Hoyos (Gutenstein), in Gutenstein (Niederösterreich) in Niederösterreich
 Palais Hoyos (Rennweg), Palais im 3. Gemeindebezirk, Wien
 Palais Hoyos-Sprinzenstein, Palais im 4. Gemeindebezirk, Wien
 Palais Hoyos (Ringstraße), ein ehemaliges Palais im 1. Gemeindebezirk, Wien
 Villa Hoyos, Haus Eichenhügel, in Pörtschach, Kärnten 

Hoyos ist der Familienname folgender Personen:
 ein spanisch-österreichisches Adelsgeschlecht, siehe Hoyos (Adelsgeschlecht)

 Alexander Hoyos (1876–1937), österreichischer Diplomat
 Ana Mercedes Hoyos (1942–2014), kolumbianische Malerin und Bildhauerin
 Antonius Salamanca-Hoyos (auch: Anton von Hoyos; * um 1506, † 1551), Bischof von Gurk
 Bernardo de Hoyos (1711–1735), spanischer Priester und Mystiker
 Carl Graf Hoyos (1923–2012), deutscher Psychologe
 Cristina Hoyos (* 1946), spanische Tänzerin, Choreografin
 Darío Castrillón Hoyos (1929–2018), Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Douglas Hoyos (* 1990), Bundesvorsitzender der JUNOS – Junge Liberale NEOS

 Ernst Karl von Hoyos-Sprinzenstein (1830–1903), österreichischer Adeliger, Ehrenbürger von Wien
 Ernst Karl Heinrich Hoyos-Sprinzenstein (1896–1940), österreichischer Adeliger, Großgrundbesitzer und Expeditionsreisender
 Hans Hoyos-Sprinzenstein (1923–2010), österreichischer Adeliger und Großgrundbesitzer
 Johann Balthasar von Hoyos († 1627), österreichischer Adeliger
 Johann Balthasar II. von Hoyos († 1681), österreichischer Adeliger
 Johann Ernst Hoyos-Sprinzenstein (1779–1849), österreichischer Hofbeamter, Grundbesitzer und Militär
 Juan de Hoyos (um 1480–1561), spanisch-österreichischer Adeliger
 Juan López de Hoyos (1511–1583), spanischer Humanist
 Ladislas de Hoyos (1939–2011), französischer Journalist und Nachrichtensprecher
 Manuel León Hoyos (* 1989), mexikanischer Schachspieler
 Ramón Hoyos (1932–2014), kolumbianischer Radrennfahrer
 Ricardo Hoyos (* 1995), kanadischer Schauspieler
 Ricardo Martínez de Hoyos (* 1918), mexikanischer Künstler
 Rudolf Hoyos-Sprinzenstein (1884–1972), österreichischer Adeliger und Großgrundbesitzer
 Teresa Hoyos (1918–2010), spanische Kommunistin

Siehe auch:
 Mission Hoyos